A szegedi 72A jelzésű autóbusz a Mars tér (Mikszáth utca) és Marostő, Erdélyi tér között közlekedik. Bizonyos menetek munkanapokon csúcsidőben a Lézerközpontig járnak. A viszonylatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Története 

2016. június 16-án indult a Honvéd tér és Újszeged, víztorony között.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között az Öthalmi diáklakások és az Erdélyi tér között azonos útvonalon közlekedő 72-es autóbusz nincsen feltüntetve.

|-
!colspan=2|
!Megállóhely
!colspan=2|
!Átszállási kapcsolatok
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Munkanapokon csúcsidőben egyes menetek a Kutatóközpontig közlekednek.
|-bgcolor=DFDFDF
|0
|rowspan=11|∫
|ELI lézeres kutatóközpontvégállomás
|rowspan=11|∫
|29
|
|-bgcolor=DFDFDF
|1||Öthalmi diáklakások||28
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|2||Zápor út||27
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|3||Budapesti út (Dorozsmai út)||26
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|4||Fonógyári út||25
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|6||Szeged, Rókus vasútállomás bejárati út||23
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|7||||∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|8||Damjanich utca||22
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|9||Tavasz utca||21
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|∫||Rókusi templom||20
|align=left|
|-
|bgcolor=DFDFDF|11||bgcolor=DFDFDF|Mars tér (autóbusz-állomás)||bgcolor=DFDFDF|18
|rowspan=2 align=left|
|-
|∫||0||Mars tér (Mikszáth utca)vonalközi végállomás||18||∫
|-
|12||2||Bartók tér||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||Centrum Áruház||colspan=2|17
|align=left|
|-
|14||4||||colspan=2|15
|align=left|
|-
|17||7||Torontál tér (P+R)||colspan=2|12
|align=left|
|-
|19||9||Sportcsarnok (Székely sor)||colspan=2|11
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||Fő fasor||colspan=2|9
|align=left|
|-
|21||11||Közép fasor||colspan=2|8
|align=left|
|-
|22||12||Újszeged, víztorony||colspan=2|7
|align=left|
|-
|23||13||Radnóti utca||colspan=2|5
|
|-
|24||14||Thököly utca||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|25||15||Cinke utca||colspan=2|4
|align=left|
|-
|26||16||Pipiske utca||colspan=2|3
|align=left|
|-
|27||17||Hargitai utca||colspan=2|2
|
|-
|28||18||Pinty utca||colspan=2|1
|
|-
|29||19||Marostő, Erdélyi térvégállomás||colspan=2|0
|
|}

Jegyzetek

További információk 

Szeged autóbuszvonalai